Kod ICAO – oznacznik linii lotniczych
 Kod ICAO –  wskaźnika lokalizacji lotniska